Бутенев — русская фамилия

 Бутенев, Аполлинарий Петрович (1787—1866) — действительный тайный советник, дипломат, член Государственного совета Российской империи.
 Бутенев, Владимир Петрович (1795—1862) — генерал-майор.
 Бутенев, Иван Петрович (1802—1836) — капитан 2-го ранга, герой Наваринского сражения.
 Бутенев, Константин Фёдорович (1805—1863) — генерал-лейтенант, директор Санкт-Петербургского Технологического института.
 Бутенев, Николай Фёдорович (1803—1871) — горный инженер, генерал-лейтенант.

См. также 
 Бутеневы — дворянский род.